Eerste divisie (mannenhandbal) 2007/08
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2007/08